Kleegraben steht für:

 Kleegraben (Gemeinde Ilz), Ortschaft der Gemeinde Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Kleegraben (Faule Renne), Entwässerungsgraben in Magdeburg, Sachsen-Anhalt